Su alteza real Princesa Krom Khun Khattiyakulya (en tailandés: กรรณิกา แก้ว; RTGS: Kannika Kaeo; 10 de diciembre de 1855 - 13 de mayo de 1882), cuyo nombre original era Kannika Kaew, fue la princesa de Siam (más tarde Tailandia). Hija del rey Mongkut y la princesa Phannarai. Ella era hermana de diferente madre del rey Chulalongkorn y su hermano menor fue el príncipe Narisara Nuvadtivongs.

Biografía 
Su alteza real Princesa Kromkhunyattiyakan nació el segundo lunes del mes lunar del año del conejo 1217, coincide con la fecha del 10 de diciembre de 1855. Fue la hija n.º 21 de Mongkut, con la princesa Phannarai (la pareja tuvo dos hijos). Obtuvo el título nobiliario de Diosa niña Chao Kannika Kaew. 

Durante el reinado del rey Chulalongkorn su título cambió a su majestad Diosa hermana. Se la nombró como Princesa porque era su hermana más cercana (después de Chandrmondol) porque su madre Phannarai fue muy cercana al rey Chulalongkorn (que se cree se le consideraba como su tía). 

Murió entre el miércoles 7 del año del caballo, que corresponde al 13 de mayo de 1882, 26 años después. 

Durante el reinado del rey Rama VI se eliminó su título de Diosa a partir del 23 de octubre de 1910.

Título real 
 Diosa niña Princesa Kannika Kaew (1855-1868).
 Diosa hermana Princesa Kannika Kaew (1868 - 12 de septiembre de 1882).
 Diosa hermana Kromkhunkhathani Kalaya (12 de septiembre de 1882 - 18 de diciembre de 1887).
 Diosa hermana Princesa Kromkhunyattiyakanya (18 de diciembre de 1887 - 23 de octubre de 1910).
 Su alteza real Princesa Kromkhunyattiyakanya (23 de octubre de 1910 - presente).

Árbol genealógico

Notas 
ก  บางแห่งสะกดว่า ขัติยกัลยา (También se deletrea khathi kalyaya)

Referencias

Nota al pie

Bibliografía 

Tailandesas del siglo XIX